Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute à Tokyo du 16 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amanda Coetzer et Mary Pierce.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Japon
Sport au Japon en 1996
Tennis en septembre 1996